Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach zawody w łyżwiarstwie szybkim, które początkowo odbywające się co roku (oprócz lat olimpijskich) pod patronatem Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU). Pierwsza impreza tego cyklu odbyła się w 1996 roku norweskim Hamar. Począwszy od 2021 roku mistrzostwa te są organizowane co dwa lata, w latach nieparzystych.  

Podczas mistrzostw zawodnicy walczą o czternaście medali, po siedem w konkurencjach męskich i kobiecych.

Konkurencje

Historia

Medaliści

Kobiety

Mężczyźni

Tabela medalowa 
Stan po MŚ 2021.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Światowej Unii Łyżwiarskiej

Zobacz też 
 Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
 Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim

!